Владимир Владимирович Марочкин — советский и российский журналист, писатель, киносценарист, редактор и музыкальный критик.

Биография 
Родился в 1960 году в городе Пенза. С 1980 года живёт и работает в Москве (женат, двое сыновей).

Образование 
В 1985 году окончил факультет журналистики МГУ.

Карьера 
 С начала 1987 года Марочкин трудился в Московской творческой лаборатории рок-музыки при Главном управлении культуры исполкома Моссовета, был главным редактором журнала «СДВИГ». В декабре 1988 года вышел первый номер газеты «СДВИГ-афиша».
 С 1986 по 1991 год Владимир Марочкин вёл музыкальную рубрику в советско-болгарском журнале «Дружба».
 С 1989 по 1991 год совместно с И.Васильковым вёл программу «Вечерний курьер» на радиостанции «Юность».
 В 1991—1992 годах — музыкальный редактор ряда телепрограмм Российского телевидения.
 В 1992 году вёл музыкальную рубрику в газете «Куранты».
 В 90-х годах Владимир Марочкин издавал и редактировал ряд музыкальных и молодёжных изданий (газеты «Дверь в рокенрол» и «Загубленное Детство», журналы «Давай! Давай!» и «Русский рок»). Статьи и фотографии Марочкина публиковались во многих газетах («Литературная газета», «Вечерняя Москва», «Московская правда», «Комсомольская правда», «День») и журналах («Эстрада и цирк», «Юность», «Забриски Райдер», «Фанограф» и других).
 С 1997 по 2000 год отвечал за музыкальную страницу «Фишка» «Вечерней Москвы».
 Сегодня в основном занят литературной деятельностью.

Библиография 
Один из создателей первой советской рок-энциклопедии «Рок-музыка в СССР» (1990 год, издательство «Книга»).

В 2001 году в издательстве «Леан» под его редакцией вышла энциклопедия «Русский Рок» (переиздана Всероссийской ассоциацией рокеров в 2003 году).

На юбилей А. С. Пушкина в трёх номерах журнала «Юность» опубликована работа Марочкина «Истинная биография Пушкина». В 2010 году книга была переиздана издательством «Феникс».

Осенью 2003 года в издательстве «Молодая гвардия» вышла в свет книга Владимира Марочкина «Повседневная жизнь российского рок-музыканта».

С 2001 года Владимир Марочкин сотрудничает с музыкальным Интернет-порталом «Специальное радио»: в 2006 году, к 5-летию портала была издана подарочного формата книга «Музыкальная анатомия поколения независимых», в которую вошли лучшие статьи Марочкина, опубликованные на «Специальном радио».

В 2006 году издательство «Общественные коммуникации» выпустило книгу Владимира Марочкина, написанную в соавторстве с А. А. Игнатьевым, «Хроноскоп русского рока. 1953—2004», это была «одна из первых попыток вписать историю отечественного рок-движения в мировой контекст».

В 2007 году вышла книга «Рыцари Легиона», посвящённая популярной столичной хэви-металлической группе «Легион».

В 2010 году ростовское издательство «Феникс» выпустило в свет книгу Марочкина, написанную в соавторстве с А. Игнатьевым и Н. Сычевой, «Песни нашего поколения. Шестидесятые». За ней последовали ещё две книги — «Песни нашего поколения. Семидесятые», «Песни нашего поколения. Восьмидесятые».

 Русский рок. Фотоальбом. — М., 1994.
 Русский рок. Малая энциклопедия. — М.: Леан, Антао, 2001. — ISBN 5-85929-068-3
 Русский рок. Энциклопедия. Приложение к журналу «Р-клуб». — М.: Изд-во Александра Трофимова, 2003.
 Мастер. — М.: Нота-Р, 2003. — ISBN 5-85929-082-9
 Повседневная жизнь российского рок-музыканта. — М.: Молодая гвардия, 2003. — (Серия: Живая история: Повседневная жизнь человечества) — ISBN 5-235-02595-4
 Чёрный обелиск. — М.: Нота-Р, 2004. — ISBN 5-98581-007-0
 Хроноскоп русского рока. 1953—2004. — М.: Общественные коммуникации, 2005. — ISBN 5-9900566-1-3
 Рыцари Легиона. — М.: Серебряные нити, 2007. — (Серия: Экология Души) — ISBN 5-89163-062-1
 Истинная биография Пушкина. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. — ISBN 978-5-222-16497-6
 Песни нашего поколения. Шестидесятые. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. — ISBN 978-5-222-16870-7
 Песни нашего поколения. Семидесятые. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. — ISBN 978-5-222-17880-5
 Песни нашего поколения. Восьмидесятые. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. — ISBN 978-5-222-19086-9
 Москва рок-н-ролльная. Через песни – об истории страны. Рок-музыка в столице. Пароли, явки, мода — М. : Центрполиграф, 2014. — ISBN 978-5-227-05510-1
 Легенды советского рока. Рок-н-ролльная летопись Советского Союза — М. : АСТ, 2017. — (Серия: Легенды русского рока) — ISBN 978-5-17-100506-1
В каждом живёт творец! По страницам истории московского дома самодеятельного творчества — Москва, 2019.

Фильмы 
Владимир Марочкин — автор сценариев ряда документальных фильмов: «Сорок сроков рока» (АТВ по заказу ОАО Первый канал, 2005), «Наша АББА» (АТВ по заказу телеканала «Россия», 2006), «Наша Феличита» (АТВ по заказу телеканала «Россия», 2007) и др.
 В 2008 году на съёмках документального фильма «Уроки французского» (АТВ по заказу телеканала «Россия») состоялся режиссёрский дебют Владимира Марочкина.
 В 2009 году Владимир снял фильм «Адвокат Беляк: бэнд & человек», который выпустила фирма «Синтез дистрибьюшн» на компакт-диске, а в 2011 году — фильм «Рок с начинкой», посвящённый музыканту группы «Интеграл» Игорю Сандлеру.
 Весной 2011 года Марочкин снял по собственному сценарию документальный фильм «Ностальгия по Ташкенту» для телеканала «Ностальгия».
 Другие работы Марочкина:
 «Рок и ракета Гагарина»
 «Наша Феличита»

Награды 
С 1997 по 2014 год Владимир Марочкин возглавлял жюри рок-фестиваля «Пророк», который ежегодно проводил Комитет по делам молодёжи Правительства Московской области. За эту работу Владимир Марочкин в 2008 году получил Почётную грамоту Правительства Московской области.

Примечания

Ссылки 
 Интервью каналу «Ностальгия»
 Интервью
 Рецензия Петра Дейниченко
 Авторская колонка Владимира Марочкина

Выпускники факультета журналистики МГУ
Журналисты СССР
Журналисты России
Рок-журналисты
Главные редакторы СССР
Редакторы СССР
Редакторы России
Колумнисты